Honrubia de la Cuesta kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Honrubia de la Cuesta (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 
 Honrubia de la Cuesta (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 

Robotskapade Spanienförgreningar